Тени Фаберже — российский  телевизионный  детективный художественный фильм с элементами мистики, поставленный на Киностудии «КЛОТО» в 2008 году режиссёром Александром Бородянским. Посвящён
последней неоконченной работе великого русского ювелира двадцатого столетия Карла Фаберже — «Созвездие цесаревича».

Сюжет 
События первой части фильма происходят  в начале 1990-х годов, когда в Москву с особой целью приезжает ювелир Карл Густав Фаб (Анатолий Ромашин). Его задача найти последнее пасхальное яйцо Карла Фаберже. В поисках пропажи герой фильма встречается с хранителями музеев, частными коллекционерами и экспертами, членами королевских дворов Таиланда и Великобритании. Но, так и не найдя яйцо, герой умирает.

Действие второй части фильма перенесено в конец 2000-х годов и описывает приключения молодого тайского монаха (Алексей Франдетти), который также посвятил свою жизнь поиску последнего яйца Фаберже.

В ролях 
 Анатолий Ромашин — Карл Густав Фаб, реинкарнация ювелира Карла Фаберже
 Елена Шанина — Елена Павловна Санина Алексей Франдетти — Понгсаг, буддийский монах Ольга Вечкилева — Юля, переводчица туристического агентства «Восток-Запад»  Владимир Долинский — Виктор, генеральный директор агентства «Восток-Запад», возлюбленный Юли Антон Сёмкин — Глебов Александр Ковальский — директор ресторана В эпизодах 
 Сергей Петров — Юрий, антиквар Егор Анашкин
 Олег Соколовский — Георгий
 Василий Фролов — финн
 Ольга Дегтярёва — жена Фаберже
 Олег Поплавский
 Екатерина Мажуль — экскурсовод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Бородянский, Владимир Синельников
 Сценарий: Александр Бородянский, Владимир Синельников
 Оператор: Николай Немоляев, Павел Трубников
 Композитор: Вячеслав Ганелин
 Художник: Елена Игнатенко, Виктор Петров
 Художник по костюмам: Дарья Булочникова
 Художник по гриму: Светлана Плющенкова
 Звукорежиссёр: Евгений Кадимский
 Монтаж: Ольга Быкадорова
 Звукорежиссёр перезаписи: Степан Богданов
 Шеф-редактор: Алексей Голубев
 Консультанты-искусствоведы Ирина Полынина, Татьяна Мунтян, Марианна Чистякова

Факты 
 В 1993 году фильм начал снимать Константин Худяков, а главную роль играл Анатолий Ромашин. После трагической смерти актёра в 2000 году, Бородянский согласился продолжить картину.
 Фильм награжден специальными дипломом Второго фестиваля российского документального кино в Нью-Йорке.
 Сценарий написан Александром Бородянским совместно с Владимиром Синельниковым. Синельников  также выступил как автор идеи и продюсер проекта.

Примечания

Ссылки 
Борисова Д. Фаберже вышел из тени // Культура. 2009. № 28.

Фильмы России 2008 года
Детективные фильмы России
Фильмы Александра Бородянского